

Persone 
 Ekaterina Lisina – ex cestista russa
 Eva Nikolaevna Lisina – scrittrice, traduttrice e insegnante russa di lingua ciuvascia

Altro 
 Lisina – amminoacido polare
 Líšina – comune nella regione di Plzeň della Repubblica Ceca